La palabra Áncash puede referirse a:

 Departamento de Áncash, departamento del Perú; o
 Sport Áncash Fútbol Club, club de fútbol del Perú, del departamento homónimo.